François Simon - attore svizzero
François Simon - ciclista francese